Хамраев Эргаш (; (1909, Риштан, Узбекистан — 9 февраля 1942, Чащёвка, Россия) — советский, узбекский актёр, кинодраматург, один из основателей национального узбекского художественного кино и один из первых исполнителей главных ролей в Узбекфильме.

Биография 
Родился 1909 года в семье батрака в древнем и известном поселении славящемся мастерами-керамистами и садоводами Риштан, Кокандского уезда, Ферганской области, Туркестанского генерал-губернаторство, Российской империи. Брат Рузи-бай был колхозником.

Хамраев Эргаш мечтал учиться, ради чего сбежал из дома и в г.Коканде попал в детский дом. Но мечты получить образование Эргаш не оставил, поступил в Ферганский педагогический техникум. В1928 году Наркоматом просвещения Узбекистана был направлен на учебу в техникум сценических искусств в Ленинград. Во время каникул снялся в главной роли у режиссера Наби Ганиева в фильме "Подъём" (1931 год). Параллельно Эргаш Хамраев учился на кинодраматурга. В 1934 году был призван на службу в Красную армию, окончил Самаркандское кавалерийское военное училище и получил звание офицера. Эргаш Хамраев исполнил в 1935 году в главную роль в фильме «Джигит», в котором являлся и автором сценария. Эргаш Хамраев написал сценарии «Джигит», «Клинок Тахира», «Отцы», «Батрак», одновременно стал одним из самых популярных киноактеров Узбекистана.

Арест и реабилитация 
Летом 1937 года Эргаш Хамраев был необоснованно обвинён в поджоге Ташкентской киностудии, заговоре против советской власти и арестован. После освобождения из под стражи в 1939 г. несмотря на реабилитацию, предложенные киностудии сценарии больше не принимались, на главные роли в кино тоже не приглашали. Правда, удалось сняться в эпизоде фильма «Веселей нас нет» (1940 год), но он был запрещен руководителем республики Усманом Юсуповым - в картине актриса Шаходат Рахимова в финале целовалась с русским женихом.

Фронт и смерть 
В июле 1941 года, как офицер запаса, был призван в действующую армию. В середине июля снялся последний раз в кино - исполнил в боевом киносборнике роль  солдата, которого мать и жена провожают на войну.

Отрывок из  сохранившегося письма Эргаша Хамраева с фронта жене Анастасии Тарасич от 25.09.1941:

«Пришли фото (и Алика). Ты детей не обижай. И нечего злиться на них. Лучше злись на сволочь Гитлера и крепче работай! Насчет гонораров за сценарий „Конники“ - меня не интересует этот вопрос. В эти дни я, и вообще военные люди. забыли цену рублю. Цена жизни наших детей, жен, отцов и матерей, а также честных друзей дороже всяких денег. Когда мы победим и деньги, и золото, и слава будут с нами. В этом деле я благодарен Маркиной (которая отдала тебе, жене фронтовика, свою часть гонорара). Многим командирам я рассказал о её поступке, и они тоже от души благодарят её. Раз вокруг тебя в тылу есть такие люди, можно нам спокойно воевать и, если надо, то также спокойно умереть!»

В первую военную зиму, 9 февраля 1942 года, Эргаш Хамраев в бою за деревню Хожаево был тяжело ранен и скончался в деревне Чащёвка. Похоронен в братской могиле поселения Старое Село Сафоновского района Смоленской области.

Всегда помню нежного, вдохновенного человека Эргаша Хамраева, погибшего на фронте

Семья 
1935 году в Ташкенте женился на украинке Анастасии Тарасич, 19 мая 1937 года у них родился сын.

Хамраев, Али Иргашалиевич — советский узбекский режиссёр и сценарист. Лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы. Лауреат призов Всесоюзных и международных кинофестивалей. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР. Известен фильмами «Где ты, моя Зульфия?», "Белые, белые аисты", «Седьмая пуля», "Человек уходит за птицами", «Телохранитель», «Красные пески», «Чрезвычайный комиссар», "Триптих",  «Жаркое лето в Кабуле», «Невеста из Вуадиля», "Бо Ба Бу", и др.

В 1985 году снял фильм «Я тебя помню», посвященный памяти отца Эргаша Хамраева, у которого была непростая судьба, фильм некторое время был запрещен к показу партийным руководством Узбекской ССР. С 1988 года  Хамраев, Али Иргашалиевич  живёт с семьей в Италии.

Роли в кино 
 1931 — Подъем— главная роль — Йулдаш
 1933 — Рамазан— главная роль — Тимур
 1935 — Джигит— главная роль — Пулат 
 1940 — Веселей нас нет— главная роль — Эргаш

Сценарист 
 Джигит
 Клинок Тахир
 Отцы
 Работник
 Конники